Convento di Sant'Antonio – convento a Cles, in provincia di Trento
 Convento di Sant'Antonio – convento a Conegliano, in provincia di Treviso
 Convento di Sant'Antonio – convento a Firenze
 Convento di Sant'Antonio – convento a Ischia, nella città metropolitana di Napoli
 Convento di Sant'Antonio – convento a Nocera Inferiore, in provincia di Salerno
 Convento di Sant'Antonio – ex convento a Palena, in provincia di Chieti, ora sede del Museo dell'orso marsicano
 Convento di Sant'Antonio – convento a Rossano, in provincia di Cosenza
 Convento di Sant'Antonio – frazione di San Buono in provincia di Chieti
 Convento di Sant'Antonio – convento a Tora e Piccilli, in provincia di Caserta
 Convento di Sant'Antonio di Casabianca – convento a Casabianca, in Corsica
Convento di Sant'Antonio al Monte – a Rieti
Basilica e convento di Sant'Antonio – a Nocera Inferiore